Stati Uniti d'America
 Nauvoo – città della Contea di Walker e della Contea di Winston, Alabama
 Nauvoo – città della Contea di Hancock, Illinois